Prima ediție a Campionatului Mondial de Atletism s-a desfășurat la Helsinki, în Finlanda, în perioada 7–14 august 1983. Au participat 1333 de sportivi din 153 de țări.

Stadion 
Probele au avut loc pe Stadionul Olimpic din Helsinki. Acesta a fost construit în anul 1938.

Rezultate

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
25 de atleți au reprezentat România.

 Anișoara Cușmir – lungime - locul 2
 Éva Ráduly-Zörgő – suliță - locul 5
 Doina Melinte – 800 m - locul 6, 1500 m - locul 6
 Mihaela Loghin – greutate - locul 6
 Cristina Cojocaru – 400 m garduri - locul 8, 4×400 m - locul 8
 Elena Lina – 800 m - locul 14, 4×400 m - locul 8
 Iulia Radu – 4×400 m - locul 8
 Daniela Matei – 4×400 m - locul 8
 Gheorghe Cojocaru – lungime - locul 9
 Vali Ionescu – lungime - locul 9
 Florența Crăciunescu – disc - locul 9
 Bedros Bedrosian – triplusalt - locul 11
 Maria Radu – 1500 m - locul 12, 3000 m - locul 26
 Maria Badea – disc - locul 12
 Ion Oltean – 110 m garduri - locul 17
 Sorin Matei – înălțime - locul 17
 Mihaela Stoica – 100 m garduri - locul 17
 Liviu Giurgian – 110 m garduri - locul 18
 Iosif Nagy – disc - locul 19
 Niculina Vasile – înălțime - locul 19
 Dan Simion – triplusalt - locul 20
 Ion Zamfirache – disc - locul 21
 Eugen-Cristian Popescu – înălțime - locul 25
 Constantin Militaru – înălțime - locul 30
 Petru Drăgoescu – 800 m - locul 31

Note

Legături externe 

  1st IAAF World Championships in Athletics, la Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism
  1983 World Champs la athleticspodium.com

1983 în sport
Sport în Finlanda
1983
Helsinki
Competiții sportive internaționale găzduite de Finlanda